Híades puede referirse a:

 Híades, ninfas de la lluvia en la mitología griega.
 Híades, cúmulo estelar.